fili (dichter), een lid van een Oud-Ierse klasse van dichters
 Fili (Moskou), een voormalig dorp bij Moskou
 Fili (metrostation Moskou), een metrostation in Moskou
 Fili (station MZD), voorstadsstation in Moskou
 Fíli, een dwerg uit de verhalen van Tolkien